Кубицкий, Януш может означать:
 Кубицкий, Януш (1931—2014) — польский актёр.
 Кубицкий, Януш (род. 1941) — польский профессор гинекологии.
 Кубицкий, Януш Кшиштоф (род. 1969) — польский политический деятель.